Geografia dos Estados Unidos
Prescott (Arizona)
Prescott (Arkansas)
Prescott (Iowa)
Prescott (Kansas)
Prescott (Michigan)
Prescott (Ontário)
Prescott (Oregon)
Prescott (Washington)
Prescott (Wisconsin)
Prescott Valley

Outros usos
Prescott (núcleo) — núcleo de CPU lançado em 2004

Desambiguações de topônimos